Университет Призрена — это государственный университет, расположенный в Призрене, Косово. Первоначально он был основан в 1962 году как Высший педагогический институт. Он был реорганизован в 2010 году под нынешним названием.

История 
Университет Призрена был образован из Высшего педагогического института, который начал свою работу в 1962 году. Нынешняя форма обучения в университете началась в 2010 году. Университет Призрена обслуживает Призренский округ и Республику Косово. Преподаватели университета часто повышают свою квалификацию и качество своего преподавания и для того, чтобы укрепить его сопоставимость и статус с другими учреждениями в регионе и Европе. Университет предоставляет обучение в основном на албанском языке, а факультете образования также предлагаются боснийский и турецкий языки.

Структура 
 Факультет экономики
 Управление бизнесом
 Международный менеджмент
 Юридический факультет
 Юриспруденция
 Факультет компьютерных наук
 Разработка программного обеспечения
 Информационные технологии
 Факультет образования
 Программа начальной школы
 Программа дошкольного образования
 Филологический факультет
 Албанский язык и литература
 Английский язык и литература
 Немецкий язык и литература
 Турецкий язык и литература
 Факультет естественных и экологических наук
 Агропромышленный комплекс
 Лесное хозяйство и экология

Примечания 

Образование в Косове